AUI peut faire référence à :
 AUI, Association des Utilisateurs d'Internet, créée le 12/02/96 ;
 Attachment Unit Interface, un connecteur réseau en informatique de 15 broches ;
 
 .

aUI peut faire référence à :
 aUI, une langue construite à vocation interplanétaire (1950), visant à être compris par des extraterrestres, basée sur 32 symboles, selon la liste de langues construites.

Références